Кампу-Бониту () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Запад штата Парана. Входит в экономико-статистический микрорегион Каскавел. Население составляет 5179 человек на 2006 год. Занимает площадь 433,836 км². Плотность населения — 11,9 чел./км².

Праздник города — 31 октября.

История 
Город основан 31 октября 1986 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 67.780.668,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 13.145,98 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,687 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Парана